Поломская

 Поломская (польск. Połomska) — польская женская фамилия. Самая известная носительница Барбара Поломская, актриса театра и кино.
 Поломская (деревня) — деревня в Кирово-Чепецком районе Кировской области. Входит в Поломское сельское поселение